Флаг Ба́тыревского района — официальный символ муниципального образования Батыревский район Чувашской Республики Российской Федерации.

Флаг утверждён 25 октября 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3656.

Флаг составлен на основании герба Батыревского района, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Голубое прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее посередине изображение воина (батыра), опирающегося на огненный меч в соответствии с гербом района».

Обоснование символики 
Изображение могучего воина (богатыря, батыра) несёт в себе мотивы старинного чувашского фольклора, преданий о Паттаре (Батыре) — защитнике и охранителе родной земли, и созвучно названию района, делая тем самым флаг гласным.

Меч — дух народа, символ защиты и справедливости, а также единения, союза народов, проживающих в Батыревском районе.

Пламенеющий меч — старинный символ мирного созидания, доброго сердца и надёжной, крепкой обороны (этим пламенеющий меч отличается от обычного меча, использование которого в геральдике нередко связывается с известной агрессивностью).

Таким образом, во флаге увязывается и гласный, и историко-культурный, и высоконравственный мотивы.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением пешего воина‎
Флаги с изображением меча